Le lévite d'Ephraïm fait référence à un épisode de la fin du Livre des Juges (chapitre 19 : pour échapper à un viol sur sa propre personne, un lévite offrit sa concubine en échange ; les benjaminites (bandits de la tribu de Benjamin) abusèrent d’elle toute la nuit. La ramenant chez lui, le lévite la découpa en douze morceaux pour les envoyer aux douze tribus d'Israël pour témoigner de l'offense subie. En représailles celles-ci exterminèrent la tribu de Benjamin. 

Cet épisode a inspiré : 
Le Lévite d'Éphraïm, poème en prose en 4 chants de Jean-Jacques Rousseau, 1762
Le Lévite d'Éphraïm, huile sur toile d'Auguste Couder, 1817 
La femme du lévite d'Éphraïm, huile sur toile de Jean-Jacques Henner, 1898
Le Lévite d'Éphraïm, drame antique en 5 actes et 4 tableaux de Valentin Mandelstamm, 1901